Тепер I потім  — студійний альбом співачки Росави.

Треки 
 Тепер і потім
 Тиша
 Вода
 Мертві троянди
 На початку
 Кличу тебе
 Видихи
 З того берега
 Я без тебе не є
 Одвічний листопад
 Якби
 Біла колискова (Bela uspavanka)

Посилання 

 Тексти пісень 

Альбоми Росави